Das Herrendoppel der Zentralamerika- und Karibikspiele 1954 war ein Tenniswettbewerb in Mexiko-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 381.

Tennisturnier 1954
Tennisturnier in Mexiko-Stadt
1954 Herrendoppel
Tennis Herrendoppel